Georg von Waldersee ist der Name folgender Personen:

* Georg von Waldersee (Offizier, 1824) (1824–1870), deutscher Oberst
 Georg von Waldersee (Offizier, 1860) (1860–1932), deutscher Generalleutnant